Jorik Hendrickx, né le  à Turnhout en Belgique, est un patineur artistique belge.

Il est le frère de la patineuse artistique Loena Hendrickx.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

 

Patineur artistique belge
Naissance à Turnhout
Naissance en mai 1992
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018